Uczciwy przekręt (ang. Leverage) – amerykański serial sensacyjno-kryminalny.

Premiera pierwszego odcinka miała miejsce 7 grudnia 2008. Serial produkowany jest przez Electric Television i emitowany na antenie stacji TNT. Powstało pięć sezonów serialu. Pierwszy składa się z 13 odcinków i emitowany był między grudniem 2008 a lutym 2009. Emisja drugiego sezonu rozpoczęła się w lipcu 2009 i została podzielona na dwa sezony: letni (9 odcinków) i zimowy (6 odcinków). Trzeci sezon (premiera 20 czerwca 2010 roku) składa się z 16 odcinków. Czwarty sezon zawierać będzie 18 odcinków, a emisja rozpoczęła się w czerwcu 2011 roku. 5 sezon serialu miał premierę 15 lipca 2012 roku i będzie zawierać 15 odcinków.

W Polsce od 18 maja 2009 oglądać go można w telewizji n (usługa VOD: nSeriale), a od 5 września na antenie Canal+. Od 5 września 2011 roku emitowany jest na antenie TVN 7.

Fabuła 
Serial opowiada o grupie złodziei, z których każdy ma własny sposób działania i specyficzne umiejętności. Wspólnie zakładają oni fikcyjną firmę Leverage Consulting & Associates, będącą przykrywką dla kryminalnej działalności. Okradają oni korporacje i pomagają pokrzywdzonym przez nie ludziom.

Bohaterowie

Główni bohaterowie 
 Nathan Ford (Timothy Hutton) - szef Leverage, dowodzący pozostałymi członkami grupy. Wychowywał się w Bostonie, w młodości chciał zostać księdzem. Później jednak ożenił się i został śledczym ubezpieczeniowym w firmie IYS, w międzyczasie pracował w ochronie na lotnisku. Opuścił firmę (IYS), kiedy jego syn - Sam zachorował na raka, a IYS odmówiło finansowania leczenia. Śmierć dziecka wpędziła Nathana w alkoholizm, który spowodował odejście jego żony.
 Sophie Devereaux (Gina Bellman) – brytyjska aktorka i oszustka. Podczas przekrętów wciela się w różne role i znakomicie oszukuje, jednak kiedy występuje na scenie zupełnie nie potrafi grać. Wyśmienicie zmienia akcent i posiada wiele fałszywych tożsamości, Sophie Devereaux jest jedną z nich. Nigdy nie zdradziła swojego prawdziwego imienia (używa imion np.: Jenny; Catherine; Alice; Karen; Michelle; Elizabeth; itp.). W przeszłości była ścigana przez Nathana, obydwoje coś do siebie czują. Poszukiwana w wielu krajach europejskich w tym w Anglii, Francji, Hiszpanii i Luksemburgu.
 Eliot Spencer (Christian Kane) - specjalista od walki. Mistrzowsko opanował walkę bez broni oraz przy użyciu noży i innej broni białej. Mimo że nie lubi broni palnej, potrafi rozpoznać jej rodzaj po odgłosie wystrzału. Był najemnikiem (m.in. w Pakistanie, Wietnamie i Chorwacji, czy też w Mjanmie, gdzie został postrzelony przez snajpera) oraz treserem koni. Nie posiada telewizora i nie rozumie aluzji do kultury masowej. Uwielbia sport m.in. hokej, mieszane sztuki walki. Niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym, gdyż stara się zachowywać je dla siebie. Poszukiwany w pięciu krajach, w tym w Birmie, gdzie wyznaczono za niego pół miliona dolarów nagrody. 
 Parker (Beth Riesgraf) - złodziejka. Znane jest jedynie jej nazwisko. Jest bardzo wysportowana i potrafi dostać się wszędzie; jest również specjalistką od systemów zabezpieczeń oraz specjalistka od zmian wizerunku. Miała ciężkie dzieciństwo (była sierotą, a przybrani rodzice źle ją traktowali, była świadkiem jak jej młodszy brat zginął w wypadku), przez co jest nieprzystosowana społecznie i nie potrafi nawiązywać kontaktów z ludźmi. Poszukiwana w dziewięciu krajach, w tym w Brazylii i Jemenie.
 Alec Hardison (Aldis Hodge) - specjalista komputerowy i haker. Został wychowany przez przybraną matkę, którą nazywał babcią. Potrafi włamać się do każdego systemu komputerowego i wykorzystać każde urządzenie elektroniczne. Jest fanem Star Treka i Doktora Who oraz graczem w World of Warcraft. Poszukiwany w Islandii.

Postacie drugoplanowe 
 James Sterling (Mark Sheppard) - śledczy ubezpieczeniowy, były współpracownik Nathana. Po awansie na inspektora Interpolu, próbuje złapać Nathana i jego współpracowników.
 Maggie Collins (Kari Matchett) - była żona Nathana. Odeszła od męża z powodu jego alkoholizmu, jednak nie przestała się o niego troszczyć. Kiedy dowiedziała się, że IYS odmówiło finansowania terapii jej syna, pomogła Nathanowi w jego przekręcie wymierzonym w szefa firmy.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
  
  

Amerykańskie telewizyjne seriale sensacyjne
Amerykańskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2012
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles